L'historique des robots en général.
 L'histoire de la robotique industrielle.
 Voir aussi, la robotique.